Општина Бачка Топола је једна од општина у Републици Србији. Налази се у АП Војводина и спада у Севернобачки округ. По подацима из 2004. општина заузима површину од 596 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 54.677 ha, а на шумску 120 -{ha}-. Центар општине је град Бачка Топола. Општина Бачка Топола се састоји од 23 насеља. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 26.620 становника (према попису из 2011. било је 33.321 становник).	

У општини се налази 9 основних, 3 средње школе и један факултет (Факултет за биофарминг Мегатренд универзитета).

Насеља 
Општину Бачка Топола чини 23 насеља:

Демографија 
Према попису из 2011. године општина има 33.321 становника.

Познате личности 
 Никола Жигић
 Душан Тадић
 Бранко Бошковић
 Андрија Калуђеровић
 Радован Кривокапић

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт општине Бачка Топола
 Информативни портал

Бачка Топола
 
Севернобачки управни округ